Вудли () — английская фамилия. Известные носители:

 Вудли, Джонни (род. 1980) — коста-риканский футболист, нападающий.
 Вудли, Дэвид (1958—2003) — игрок в американский футбол.
 Вудли, Зак (род. 1977) — американский танцор и хореограф.
 Вудли, Тайрон (род. 1982) — профессиональный американский боец ММА, борец вольного стиля.
 Вудли, Шейлин (род. 1991) — американская модель и актриса.